Інгульська сільська рада — Кіровоградська область, Устинівський район
 Інгульська сільська рада — Миколаївська область, Баштанський район